Osoby o tym nazwisku:
 Aki Lahtinen – fiński piłkarz 
 Hannu Lahtinen – fiński zapaśnik, olimpijczyk
 Hugo Lahtinen – fiński lekkoatleta, olimpijczyk
 Kalevi Lahtinen – fiński żużlowiec
 Merja Lahtinen – fińska biegaczka narciarska